Алексе́й Гео́ргиевич Бю́нтинг (11 февраля 1866 — 2 июня 1930) — русский военачальник, герой русско-японской войны, командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

Биография 
Православный. Из остзейского дворянского рода.

По окончании Пажеского корпуса в 1886 году, выпущен был из камер-пажей корнетом в лейб-гвардии Конный полк.

Чины: поручик (1890), штабс-ротмистр (за отличие, 1895), ротмистр (за отличие, 1899), полковник (за отличие, 1904), генерал-майор (за отличие, 1912).

В течение двух лет и трех месяцев командовал эскадроном Конного полка. В 1901—1907 годах состоял обер-офицером для особых поручений при военном министре. Участвовал в русско-японской войне, был награждён Золотым оружием «За храбрость». Затем командовал 9-м уланским Бугским полком (1907—1911) и лейб-гвардии Гродненским гусарским полком (1911—1912).

18 августа 1912 назначен командиром 2-й бригады 15-й кавалерийской дивизии, с которой вступил в Первую мировую войну. На март 1915 командовал 2-й бригадой 14-й кавалерийской дивизии, в июле—сентябре 1915 был командующим 15-й кавалерийской дивизией. С 12 сентября 1915 состоял в резерве чинов Киевского военного округа.

В эмиграции в Польше. Состоял членом Союза конногвардейцев.

Умер в 1930 году в Пущикове близ Познани, в сообщениях о кончине назван генерал-лейтенантом, но неясно, когда он был произведён в этот чин.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1904);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1905);
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 12.03.1906);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. мечами и бантом (1906);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1909) с мечами (1915);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1913) с мечами (1915).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А — К. — М., 2009. — С. 222. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. — Пг., 1914. — С. 772.
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Пажеского корпуса
Конногвардейцы
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Польше